Příjmení Nemček nese více různých osobností:

 Jan Nemček (* 1986) – český básník
 Ján Nemček (* 1932) – slovenský a československý politik 
 Vincent Nemček (* 1949) – slovenský fotbalista, obránce